Betoging, meestal politiek van aard
 Experiment van wetenschappelijke of educatieve aard
 Presentatie van een product of een (sport)activiteit
 Wiskundig bewijs